Douqué ist der Familienname von

 Daniel Douqué (1806–1891), deutscher Lahnschiffer und Politiker
 Franz Anton Douqué (1768–1851), deutscher Lahnschiffer und Politiker